Onaway (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Onaway (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan

Onaway (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen